Franck Festor est un sportif handisport français né le  à Metz en Moselle.

Biographie 
Amputé tibial, Franck Festor est multimédaillé aux championnats de France handisport et détenteur du record de France du 400 m en 1998 (64 s).

Il a couru les marathons de New York (5 h 55 min en ), de Paris (4 h 57 min en ), de Monaco (5 h 47 min en ), de Metz (5 h 47 min en ) et de Prague (5 h 47 min en ). Il est le premier athlète amputé français à avoir couru la distance.

Il détient le record du monde d'ergomètre (rameur) en 6 min 48 s (), de 24 h (141 km et 138 m - ) et du marathon (2 h 48 min 07 s 9 en ), dans la catégorie Handi Aviron LTA (Bras – Tronc – Jambes).

De  à , Franck Festor a traversé l'Atlantique à la rame en 66 jours, 23 h et 24 min, en double avec Angela Madsen, reliant La Gomera aux îles Canaries à Antigua dans les Caraïbes.

Il a gravi le Cerro Del Pissis en  et s'est arrêté à plus de 5 700 m, hauteur équivalente au Kilimanjaro.

En compagnie d’Hervé Keiff, ils ont relié en moins de 3 semaines, 5 régions Terre en 17 étapes dans des garnisons soit un peu plus de 1900 km en tandem VTT. Le , le général de corps d'armée Bruno Dary, gouverneur militaire de Paris (GMP), les a accueillis à Paris aux Invalides.

En , il repart en mer à la rame pour une tentative de record de vitesse avec l'équipage TitanRow, sur un bateau de 8 rameurs. Il est le seul handisport à bord. Le départ est pris de Grand Canaria pour rejoindre la Barbade dans l'archipel des Caraïbes.

Cette traversée aura duré 34 jours, 15 h et 21 min. Elle est classée  au rang des bateaux les plus rapides à la rame, sur l'océan Atlantique d'est en ouest.

En , il remporte le critérium national Sprint à Mantes-la-Jolie en Deux de Couple Mixte Handi aviron LTA (MSHLTA2X) avec sa partenaire de rame Ambre Sanz.

En , il est médaillé d’argent au championnat de France Indoor avec un temps sur 1000 m de 3 min 3 s.

En , il est médaillé d'agent au championnat de France bateau court (Skiff) Catégorie LTA.

En , il bat le record du monde handi aviron LTA indoor d'ergomètre sur 100 km et celui du record de France "valide" dans la catégorie 40-49 ans avec un chrono de 7 h 25 min 30 s 7. 

Le 3 novembre 2021, il établit le record du monde dans sa catégorie de Handicap et d'âge en Skierg sur la distance du 5000 m en 22 min 23 s 8.

En 2022, il bats plusieurs le record du monde dans sa catégorie d'handicap et d'âge 50-59.

Le 6 février 2022, il établit le nouveau record du semi marathon en 1h25mn et 21s le 6.

Le 1 mars 2022, il bat le record du monde du marathon en 2h58mn33s.

Le 12 novembre 2022, il bat le record du monde du 100km en 7h34mn43s. 

Le 19 novembre 2022, il bat le record du monde du 24h soit 186km766.

Franck Festor est membre de Bout de Vie.

Il est intervenant au profit des écoles et d’UNSS.

Il anime des conférences sur son parcours sportif et fait découvrir la passion du sport au-delà du handicap.

Il s’engage également activement pour apporter un autre regard sur le handicap et plus particulièrement sur le monde des personnes amputées de jambe.

Il est le parrain de l'association Intemporelle qui a pour mission de faire vivre des moments de partage entre enfants, seniors et handicapés autour d'évènements culturels et sportifs variés.

Il est le parrain de la Fondation St Jean à Metz.

Il est père de 2 garçons, Vincent et Alexis. Il vit en Lorraine. Il est personnel civil au ministère de la Défense.

Il est conseiller municipal de Montigny-lès-Metz en commission sport, commission handicap et personnes âgées et commission canal de Jouy.

Il est membre actif du comité départemental Moselle Aviron.

Notes et références

Liens externes 
 
 Découvrir Franck Festor
 Frank-Festor sur fr.cyclopaedia.net
 https://www.ouest-france.fr/franck-festor-barre-le-handicap-laviron-de-mer-730973
 

Athlète handisport français
Naissance en avril 1971
Naissance à Metz